Vauville kan syfta på:
 Vauville, Calvados
 Vauville, Manche